Mjuasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjuasjön (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (9,19 ha)
Mjuasjön (Eringsboda socken, Blekinge, 625738-146986), sjö i Ronneby kommun,  (25 ha)
Mjuasjön (Eringsboda socken, Blekinge, 625928-147734), sjö i Ronneby kommun,  (20,5 ha)
Mjuasjön (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Mjuasjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,

Se även
Mjusjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn